Ама́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Административный центр кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70012.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км севернее Безансона, в 22 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 699 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 454 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 315 были экономически активными, 139 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 315 активных жителей работали 291 человек (152 мужчины и 139 женщин), безработных было 24 (12 мужчин и 12 женщин). Среди 139 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Остатки крепостной стены (XIV век). Исторический памятник с 1971 года
 Здание, в котором расположены школа, суд и мэрия (1835 год). Исторический памятник с 2005 года
 Дом Бушерон, также известен как Испанский дом (1500 год). Исторический памятник с 1991 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона